Rassau ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Rassau (* 1967), fränkischer Schauspieler, Komödiant und Theater-Unternehmer
 Oskar Rassau (1843–1912), deutscher Bildhauer

Rassau bezeichnet folgende Orte:

 Rassau (Amt Neuhaus), Ortsteil der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg  in Niedersachsen
 Rassau (Suhlendorf), Ortsteil von Suhlendorf, Landkreis Uelzen in Niedersachsen
 eine Wüstung in Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt 
 Rassau (Wales), ein Ort in Blaenau Gwent, Wales, in Großbritannien

Siehe auch:
 Rasau
 Rassow